Karl Cramer ist der Name folgender Personen:

* Karl Cramer (Schriftsteller) (1807–1860), deutscher Journalist und Schriftsteller 
 Karl von Cramer (1818–1902), deutscher Politiker 
 Karl-Josef Cramer (* 1941), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Carl Cramer